Я.ру — колишня блог-платформа для ведення онлайн-щоденників (блогів) від компанії Яндекс, колись була однією з найпопулярніших в Росії. Закрита .

Про платформу 
Система надавала можливість вести текстові, відео-та фотоблоги (всі файли зберігаються на сервісах Яндекс.Фотки та Яндекс.Відео). Доступ до ведення щоденника мав будь-який зареєстрований користувач Яндекса — власник єдиного облікового запису (так званого «Яндекс Паспорта»).

Про створення сервісу компанія Яндекс оголосила 16 квітня 2007 року. Спочатку доступ був можливий лише за запрошеннями. У листопаді того ж року сервіс став доступним усім охочим.
 
2009 рок число блогів досягло перевищило 720 тис.

2011 року сервіс зазнав масштабне оновлення.

Основні можливості 
Платформа надавала типовий функціонал для сервісів такого типу: можливість вести різні типи записів (включаючи фото і відео, музику та flash-ролики) і їх коментування, можливість вступати в спільноти користувачів («Клуби») та створювати свої, читати новини друзів та спільнот через стрічку новин.

Користувач мав можливість імпортувати та експортувати блог (наприклад, у Facebook).

2010 року відкрився програмний доступ до даних сервісу через API.

За кожну дію користувача (коментар, запис, завантаження фотографії, за коментування з боку інших користувачів) йому нараховувалась певна кількість балів, які визначали його можливості в соціальній мережі. Наприклад, у деякі групи можна вступати, маючи лише 6 балів.

Адреса створеного блогу мала таку адресу: ім'я_користувача.ya.ru.

Спілкуватися з доданими друзями користувач міг також через сервіс Я.Онлайн.

Аудиторія 
За відомостями журналу CNews, на кінець 2-го кварталу 2011 р. сайт входив до трійки лідерів за відвідуваністю серед блог-сервісів в Росії. У січні того ж року число відвідувачів сайту досягло 5,4 млн осіб. За даними на квітень 2013 р., на сайті було зареєстровано 3.113.678 користувачів.

Згідно з матеріалами журналу «Світ ПК», серед користувачів сервісу чимало IT-фахівців.

Закриття 
З часом популярність сервісу падала, влітку 2014 року власник вирішив закрити платформу. За даними Яндекса, хоча б раз на місяць оновлювались всього 0,3 % блоґів, щодоби з'являлось не більш ніж 1500 коментарів.

Примітки

Посилання 
 Я.ру
 Що таке Я.ру ?
 Офіційна спільнота сервісу
 Записи з міткою «Я.ру» на офіційному блозі Яндекса
 API Я.ру (пост для розробників)
 Керівник відділу комунікаційних сервісів «Яндекса» Роман Іванов (Кукуц) // Аналітична програма «Рунетологія»

Мережеві спільноти
Соціальні мережі
Сайти Росії
З'явилися 2007
Зникли 2014